100 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Europy w Pływaniu 2012. Konkurencja została rozegrana między 26 a 27 maja 2012, wzięło w niej udział 48 zawodników z 26 państw.

Mistrzem Europy został reprezentujący Francję Frédérick Bousquet. Drugie miejsce zajął Szwed Stefan Nystrand, zaś na trzecim miejscu uplasował się Andrij Howorow reprezentujący Ukrainę.

Terminarz

Rekordy

Wyniki

Eliminacje 
Do półfinałów zakwalifikowało się 16 najszybszych zawodników eliminacji.

Półfinały 
Do finału zakwalifikowało się ośmiu najszybszych zawodników,

 Półfinał 1

 Półfinał 2

Finał 
Źródło:

Uwagi

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w Pływaniu 2012